SA Tennis Open 2011 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в южноафриканском городе Йоханнесбург, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 30 января по 6 февраля.

Прошлогодний победитель турнира — Фелисиано Лопес — защищал свой титул в статусе первого сеяного, но проиграл уже в первом матче.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Кевин Андерсон со второй попытки побеждает в одиночном финале турнира ассоциации.
 Сомдев Девварман уступает оба своих одиночных финала на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Джеймс Керретани выигрывает свой третий парный титул на соревнованиях ассоциации. Две победы одержаны в рамках йоханнесбургского турнира.
 Адиль Шамасдин выигрывает свой первый парный титул на соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте ATP

См. также 
 Открытый чемпионат ЮАР по теннису
 Мировой тур ATP 2011
 ATP 250
 Портал: Теннис

ЮАР
Теннис
Январь 2011 года
Февраль 2011 года
2011